Бульва́р Шевче́нко (укр. Бульвар Шевченка) — улица города, расположенная в западно-восточном направлении на 1-2 км к северу от исторического центра города, соединяет густонаселённые жилые массивы Центрального района Мариуполя: «Западный», «Кировский», 17-й микрорайон, а также Запорожское шоссе с крупным промышленным предприятием «Азовсталь» и Левобережным районом, образуя при пересечении реки Кальмиус крупный путепровод, пропускающий внутригородской (все виды транспорта, в том числе троллейбусы, трамваи) и транзитный транспорт.

Протяжённость бульвара около 5,5 км.

На участках с частным сектором (между проспектами Строителей и Металлургов — «Новосёловка») бульвар Шевченко часто называют улицей.

Количество разделённых проезжих частей варьирует от одной (на Новосёловке) до пяти (в районе массива «Западный» и 17-го микрорайона), где бульвар Шевченко образует крупную автомагистраль шириной до 200 м. На всём протяжении бульвара проложены трамвайные рельсы.

Ранее бульвар назывался Бахчисарайской улицей.

Достопримечательности 
 Главные проходные комбината «Азовсталь»
 Мост через реку Кальмиус («Пост-мост»)
 Здание «ООО Стел» — «Торговые Евро Системы» и «ООО Domini» — «ООО Кронас»
 Супермаркет «Сильпо» (Ранее Супермаркет «IMAGO»)
 Супермаркет «Брусничка»(бывший «Наш Край», «Виват», бывший Кировский универсам)
 Памятник Т. Г. Шевченко
 Универмаг «Орбита»

Пересечения с улицами 
 ул. Торговая
 ул. Греческая
 ул. Куинджи
 просп. Металлургов
 ул. Казанцева
 пер. Лучевая (бывшая Халтурина)
 пер. Шевченко
 ул. Уютная (бывшая Чапаева)
 ул. Софьи Ковалевской
 ул. Франко (бывшая Фрунзе)
 ул. Шота Руставели
 ул. Кренкеля
 ул. Кооперативная
 ул. Полевая
 просп. Строителей
 ул. 9-й Авиадивизии
 ул. Михаила Грушевского
 ул. Куприна
 Запорожское шоссе (продолжение на запад)

Улицы Мариуполя
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко